Zarrineh, une rivière d’Iran.
 Zarrineh, une ville dans la province iranienne du Kurdistan.